Феликс Даннер (; род. 24 июля 1985, Фрайбург-им-Брайсгау) — немецкий гандболист, играющий на позиции линейного и выступающий за клуб МТ Мельзунген и за сборную Германии.

Карьера

Клубная 
Феликс Даннер выпускник клуба Кёндринген/Тенинген. Феликс Даннер начинал свою профессиональную карьеру  в клубе Кёндринген/Тенинген, выступая там до 2007 года в региональной лиге (Юг). Феликс Даннер выступая за Кёндринген/Тенинген сыграл за клуб 110 матчей и забросил 444 гола. В 2007 году Феликс переходит в Виллестатт/Ортенау, где выступает 2  сезона. В 2009 году Феликс Даннер переходит в МТ Мельзунген, где выступает до сих пор.

Сборная 
Феликс Даннер выступает за сборную Германии. Дебют Феликса в сборной произошло 22 сентября 2012 года, в матче против Сербии. Всего за сборную Феликс Даннер сыграл 18 матчей и забросил 16 голов.

Статистика 
Статистика Феликса Даннера.
Количество матчей, которые провёл Феликс Даннер в сезоне 2018/19, указано на 30.1.2019.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160921194334/http://www.dkb-handball-bundesliga.de/de/s/teams/2015-2016/dkb-handball-bundesliga/15-mt-melsungen/
 http://www.mt-melsungen.de/bundesliga/kader/?tx_teammanagement_member%5Bmember%5D=7&tx_teammanagement_member%5Bcontroller%5D=Member&cHash=af1ca82a5d4f913a2c284d2e362077a7
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2014-15/player/550367/Felix+Danner

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Германии